Стивен Дуэйн «Стив» Бёртт младший (, ; родился 7 марта 1984 года) — украинский баскетболист американского происхождения, выступающий за украинский клуб «Будивельник». Первый натурализованный легионер и первый темнокожий игрок сборной Украины.

Бёртт играл в летних лагерях НБА, но не был выбран на драфте 2006 года и переехал в Европу, где за четыре года сменил семь команд: «Олимпиада Пэтрон» (Греция), «Бенфика» (Португалия), «Игнис Новара» (Италия), израильские «Ирони Ашкелон» и «Элдан Ашкерон», «Менорка» (Испания), «Аполлон» (Кипр). В январе 2010 года Бёртт оказался в запорожском «Ферро-ЗНТУ», где провёл полгода и завоевал бронзовую медаль Суперлиги, а также Кубок Суперлиги. Однако по окончании сезона контракт с ним не был продолжен и он перешёл в «Днепр». В 2012 году принимал участие в матче всех звёзд украинской Суперлиги.

Личная жизнь 
Бёртт — сын бывшего игрока НБА Стива Бёртта старшего. Стив учился в Колледже Айона, где получил диплом по маркетингу.

Статистика

Статистика в колледже

Статистика в других лигах

Примечания

Ссылки 
 Профайл гравця на офіційному сайті Суперліги
 Досье: Стивен Бертт

Баскетболисты США
Баскетболисты Украины
Игроки БК «Бенфика»
Игроки БК «Спартак» Санкт-Петербург
Игроки БК «Менорка»
Игроки БК «Днепр»
Игроки БК «Тофаш»
Игроки БК «Автодор»
Игроки БК «Зелёна-Гура»
Игроки БК «Фуэнлабрада»
Игроки «Атлетикос де Сан-Херман»
Игроки БК «Ретимнон Критан Кингз»
Игроки сборной Украины по баскетболу